Gronemeyer ist der Nachname von
 Ellen Gronemeyer (* 1979), deutsche Malerin
 Horst Gronemeyer (* 1933), deutscher Bibliothekar und Germanist
 Marianne Gronemeyer (* 1941), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Autorin

 Reimer Gronemeyer (* 1939), deutscher Theologe und Soziologe

Siehe auch:
 Grönemeyer
 Cronemeyer
 Kronemeyer